Ху́ммельт () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Хуммельт, Гюнтер (1931—2010) — австрийский кёрлингист, тренер, спортивный функционер, президент Всемирной федерации кёрлинга (1990—2000).
 Хуммельт, Джулиана (Лилли) — австрийская кёрлингистка и тренер.